Операција Бакља може се односити на:

 Операција Бакља (1942), операцију у Другом светском рату,
 Операција Бакља (1949), операцију у Грчком грађанском рату.